Baxandall ist der Familienname folgender Personen:

 Lee Baxandall (1935–2008), US-amerikanischer Schriftsteller und Übersetzer
 Michael Baxandall (1933–2008), britischer Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Rosalyn Baxandall (1939–2015), US-amerikanische Historikerin und Feministin